Зооглея — біценоз.
 Зооглея — рід бактерій.